Frederik Gottschalck Haxthausen kan syfta på:

 Frederik Gottschalck Haxthausen den äldre (1705-1770), dansk officer
 Frederik Gottschalck Haxthausen den yngre (1750-1825), norsk officer